USS Parsons je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Parsons (DD-949) 
 USS Parsons (DDG-33)

Parsons